Батавия може да се отнася за:
 Батавската република – официалното название на нидерландската Република Съединени провинции по време на завоюването ѝ от Франция между 1795 и 1806 г.
 името на Джакарта в периода 1619 – 1942 г., след попадането на града под властта на нидерландската Обединена източноиндийска компания
 Батавия – град в окръг Дженесий, щ. Ню Йорк, САЩ с 15 465 жители (2010), административен център на окръга
 Батавия – град в окръг Дженесий, щ. Ню Йорк, САЩ с 6809 жители (2010)
 други 5 града, както и селищни образувания в САЩ